Вастселийна:

 Вастселийна — посёлок, центр волости Вастселийна, Эстония.
 Вастселийна — волость в Эстонии, в составе уезда Вырумаа.